Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fußballclub Ingolstadt 04  nelle competizioni ufficiali della stagione calcistica 2018-2019.

Stagione 
Nella stagione 2018-2019 l'Ingolstadt, allenato da Tomas Oral, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 16º posto, perse i play-out con il  e retrocesse in 3. Liga. In coppa di Germania l'Ingolstadt fu eliminato al primo turno dal .

Rosa

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Tomas Oral
 Allenatore in seconda: Mark Fotheringham, Fabian Gerber, Michael Henke
 Preparatore dei portieri: Carsten Nulle
 Preparatori atletici: Jörg Mikoleit

Risultati

2. Bundesliga

Girone di andata

Girone di ritorno

Play-out

Coppa di Germania

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 
 
 

2018-2019